CLL, sigle composé des trois lettres C, L et L, peut faire référence à :
 Comité local de Libération, des structures de la résistance en France ;
 Chronic lymphocytic leukemia (en français, leucémie lymphoïde chronique).

CLL est aussi un code qui peut faire référence à :
 Easterwood Field, aéroport de College Station, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code